Nappeun pi (), noto anche con il titolo internazionale Dirty Blood, è un film del 2012 scritto e diretto da Kang Hyo-jin.

Trama 
Prima di morire a causa di un male incurabile, la madre di In-sun confessa alla figlia che in realtà lei è il frutto di uno stupro; In-sun decide allora di andare a cercare il "padre" ed elabora un piano per ucciderlo. Fingendosi la cugina della sua ex-moglie, In-sun entra così progressivamente nella vita di Bang-joon.

Distribuzione 
In Corea del Sud la pellicola è stata distribuita a livello nazionale dalla Pop Entertainment, a partire dal 1º novembre 2012.

Collegamenti esterni 

 
 

Film thriller